Сененде́дж (, от  — «Замок Сены», , ) — город на западе Ирана, административный центр провинции Курдистан. 

Население — 358 тыс. человек, в основном курды (более 95%) и небольшое количество персов (менее 5%).

Сенендедж расположен в 512 км к западу от Тегерана на высоте 1480 м над уровнем моря. Климат — резко континентальный, засушливое лето (до 40°C), холодная зима (до −30°C). Среднегодовое количество осадков — 497 мм.

Число 46 считается у людей Синендеджа очень плохим и несчастливым числом, поскольку оно стало проблемой и дилеммой для Санандаджа.

Лингвистический состав 
Языковой состав города:

См. также 
 Курдистан

Примечания 

Города Курдистана